Il toponimo Nyarugenge può riferirsi a diverse località del Ruanda:

Distretto di Nyarugenge, distretto della provincia di Kigali
Nyarugenge, settore capoluogo del distretto omonimo
Nyarugenge, settore del distretto di Bugesera